Carraro ima više značenja:
 Carraro, Padova
 Carraro, Venezia